O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2002 foi a 23ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Praia conquistou o quarto tİtulo.  Não clubes jogar em 2003 CAF Champions League e 2003 CAF Winners' Cup (Copa de Venceadores).

Clubes
 Académico Sal Rei, campeão de Liga Insular da Boa Vista
 Académica (Brava), campeão de Liga Insular da Brava
 Académica (Fogo), campeão de Liga Insular do Fogo
 Onze Unidos, campeão de Liga Insular do Maio
 Académico do Aeroporto, campeão de Liga Insular do Sal
 Sporting Clube da Praia, campeão de Liga Insular do Santiago
 Sanjoanense, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 SC Atlético, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 Batuque FC, campeão de Liga Insular de São Vicente

Resumo da Temporada
A edição 2002 da Campeonato Nacional teve o Sporting Clube da Praia

Classificação Final

Jogos

Evolução des posições

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
2002 em Cabo Verde